The Life and Times of Scrooge (более полно — Music Inspired by the Life and Times of Scrooge []) — первый сольный студийный альбом клавишника симфоник-метал-группы Nightwish Туомаса Холопайнена. Вышел 11 апреля 2014 года. Альбом выполнен в жанре симфонической инструментальной музыки с примесью фолк-музыки.

В записи альбома также приняли участие вокалистка Йоханна Куркела, флейтист Nightwish Трой Донокли, старый друг Туомаса Тони Какко (вокалист группы Sonata Arctica) и другие.

История 
Альбом основан на комиксах «Жизнь и времена Скруджа Макдака» Дона Росы, поклонником которого является Холопайнен. Он читал эти комиксы в детстве, и они давали ему «странное чувство, ощущение себя дома». Холопайнен сказал, что он понимает Скруджа как персонажа с несгибаемым, честным и сложным характером. Впервые идея написать саундтрек к комиксу пришла к Холопайнену в 1999 году.

В 2013 году для записи Туомас Холопайнен и звукорежиссёр альбома Теро Киннунен арендовали деревянный домик в лесу в южной Финляндии и за 10 дней сделали демозапись всех песен альбома. Холопайнен не ставил целью полное следование сюжету комикса, главным он назвал смысл песен, который должен был понятен сам по себе. В конце концов, как признаётся Холопайнен, «диапазон настроений» на альбоме ушёл довольно далеко от работ Дона Росы.

Первый сингл и видеоклип «A Lifetime of Adventure» вышли 5 февраля 2014 года. Вокальная партия принадлежит Йоханне Куркела.

Через 7 недель после выхода альбом получил статус золотого в Финляндии.

Список композиций

Чарты 
Хотя по миру альбом был не так успешен — 29 место в рейтинге США Billboard Top Heatseekers, 92 место в чарте Великобритании The Official Charts Company — в Финляндии альбом достиг большого успеха, заняв первое место в чарте Финляндии и получив статус золотого.

Критика 

Рецензент немецкого интернет-сайта Laut.de Олаф Шмидт оценил альбом довольно нейтрально. Сразу же он предостерегает фанатов Nightwish, что этот альбом вообще не похож на их работы, а является уходом в совершенно иное направление. Он отметил, что серьёзным преимуществом Холопайнена является его большой опыт работы с симфоническим оркестром, а сам альбом звучит как напыщенный саундтрек к фантастическому фильму. Шмидт посчитал лучшими композициями на альбоме именно те, в которых не было вокала (например, «Goodbye, Papa»). Напоследок он посоветовал побольше использовать оркестр: «быть может, получится хорошо». Итоговая его оценка — 3 звезды из 5.

В отличие от Шмидта, рецензент интернет-сайта Metal Rules Эллиас Пападопулос был в восторге от альбома. Он поставил ему наивысшую оценку — 5 из 5, и написал, что «Холопайнен — один из наиболее выдающихся композиторов наших дней». Также он назвал альбом блестяще рассказанной на старый манер развлекательной историей.

Участники записи 
 Туомас Холопайнен — клавишные
 Пип Уильямс — оркестровая аранжировка
 Теро Киннунен — звукорежиссирование

Приглашённые артисты 
 Трой Донокли — волынка, флейты
 Микко Иванайнен — гитара, банджо
 Дермот Крейн — скрипка
 Тео Майамаки — диджериду
 Джон Бюр — губная гармоника

Приглашённые вокалисты 
 Йоханна Куркела — вокал, голос Голди «Золотко» (подружка Скруджа)
 Йоханна Иванайнен — вокал, голос Дауни О’Дрейк (мама Скруджа)
  — голос Скруджа
 Тони Какко — вокал, голос рассказчика

Оркестр и хор 
 Лондонский филармонический оркестр — оркестр под руководством Пипа Уильямса
  — лондонский хор

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Утиные истории
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы Финляндии
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы хеви-метала
Дональд Дак
Музыка Disney
Добротные статьи проекта Музыка